

Појединачни рекорди током каријере

Одигране утакмице 

Лига 

Плеј-оф

Поени 

Лига 

Плеј-оф

Скокови 

Лига 

Плеј-оф

Асистенције 

Лига 

Плеј-оф

Украдене лопте 

Лига 

Плеј-оф

Блокаде 

Лига 

Плеј-оф

Погоци за три поена 

Лига 

Плеј-оф

Појединачне награде

Тренер године НБА

НБА одбрамбени играч године

Шести играч године НБА

Новајлија године НБА

НБА спортска личност године

НБА саиграч године

Идеални тим НБА

Идеални одбрамбени тим НБА

Идеални тим новајлија НБА 

Прва постава

Друга постава

НБА Ол-стар меч

Играчи

Референце 

Мемфис гризлиси